María Luisa Gabriela de Saboya (Turín, 13 de septiembre de 1688-Madrid, 14 de febrero de 1714), primera esposa de Felipe V, fue reina consorte de España de 1701 a 1714 y, en ocasiones, regente.

Primeros años 

María Luisa era hija de Víctor Amadeo II, duque de Saboya y rey de Cerdeña (bisnieto de Enrique IV de Francia, primer rey francés de la dinastía de Borbón) y de Ana María de Orléans (hija de Felipe I de Orleans, hermano del rey Luis XIV de Francia). Su hermana mayor, María Adelaida de Saboya, fue duquesa de Borgoña y delfina de Francia, siendo además la madre del rey Luis XV de Francia.

Matrimonio 
El matrimonio fue la prenda de la alianza concluida entre el Rey Sol y Víctor Amadeo II, en virtud de la cual el duque de Saboya se puso del lado de los Habsburgo, que reclamó el trono ibérico para el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador Leopoldo .

La procesión española llegó a Turín el 8 de septiembre de 1701, encabezada por el marqués Carlo Omodei de Castel Rodrigo, el grande de España . De Turín, María Luisa se trasladó a Niza, donde conoció a Marie-Anne de La Trémoille (1642-1722), esposa del príncipe Flavio Orsini de Bracciano, a quien Luis XIV y madame de Maintenon, esposa morganática del rey, habían elegido alcalde como su chambelán. En los planes del rey de Francia, la princesa de los Ursinos (como había decidido firmar ella misma) tenía que asegurarse de que la joven reina permaneciera fiel a sus diseños. El 25 de septiembre salió de Niza: desde aquí se suponía que llegaría a Barcelona por mar, pero las constantes enfermedades provocadas por el viaje la convencieron de cruzar el sur de Francia por tierra. En su viaje para reunirse con su marido en España, María Luisa fue escoltada por una procesión de sirvientes piamonteses hasta Perpiñán, desde donde continuó confiada al cuidado de las damas francesas que dirigía la princesa Orsini. El encuentro con Felipe V tuvo lugar en Figueras, donde se celebró una nueva ceremonia nupcial el 2 de noviembre, con su primo, el rey Felipe V (primer rey español de la dinastía borbónica), nieto de María Teresa de Austria, infanta de España, y de Luis XIV de Francia. El banquete montado mitad según las costumbres españolas y mitad según las francesas, a lo que la pareja estaba más acostumbrada.

María Luisa se negó a consumar su matrimonio hasta los 3 días de su matrimonio con el rey Felipe V. A partir de entonces Felipe mostraría una fuerte adicción al sexo.

Los primeros contactos con la sociedad española y con sus nuevas damas de palacio no fueron positivos, tanto que María Luisa pensó en regresar al Piamonte. Naturalmente, esto habría generado una grave crisis política entre Turín y París, que ninguno de los dos tribunales esperaba, en una situación internacional tan difícil. Mientras tanto, de hecho, la invasión francesa de los Países Bajos había dado paso a la guerra de sucesión española.

Guerra de Sucesión Española 

En abril de 1702, Felipe V se vio obligado a abandonar España y trasladarse a Italia, donde, mientras tanto, el ejército imperial, dirigido por el príncipe Eugenio de Saboya, había invadido y conquistado el ducado de Milán. A pesar de su corta edad, María Luisa Gabriela fue nombrada regente. Por lo tanto, tenía la tarea no fácil de establecer relaciones de lealtad entre la corte y la nueva dinastía recién instalada en el trono que había sido de los Habsburgo durante dos siglos. No fueron pocas las dificultades para entrar en una sociedad curial todavía alejada del modelo francés (y saboya). De hecho, María Luisa interpretó muchos comportamientos así como formas de superstición: de la actitud rígida del clero a las reservas del personal judicial para modernizar la moda. La princesa Orsini, sin embargo, no se consideraba una simple agente de Luis XIV. Al Rey Sol le hubiera gustado que se dejara dirigir por el embajador de Francia en Madrid, el cardenal d'Estrées, actuando exclusivamente como enlace de transmisión de sus decisiones a la corte; Pero no fue así. La determinación y el compromiso de María Luisa y Orsini hizo que al embajador se le negara el derecho a formar parte del Consejo de Estado , como había pedido enérgicamente el Rey Sol. La princesa exigió libertad de maniobra y con el tiempo acabó abrazando la causa de Felipe V más que la de Luis XIV.

María Luisa demostró que tenía lo que se necesita para ser una gran reina admirada en Madrid. También comenzó a imponer un cierto orden en la corte y estimuló con su ejemplo a algunas personas y ciudades a ayudar al gobierno con tropas y dinero. Entre finales de septiembre y principios de octubre de 1703, Víctor Amadeo II abandonó la alianza borbónica y pasó a la imperial. Para María Luisa fue un duro golpe, al que reaccionó con una firmeza digna de su padre. Los dos años pasados en España la habían asegurado de sí misma y de su papel de reina. La determinación mostrada en esta situación y el apoyo brindado a su esposo hizo que nadie cuestionara realmente su papel de regente en las siempre frecuentes ausencias de su esposo, que estaba ocupado en el frente.

1706 fue el peor año de la guerra para las Coronas Borbónicas, Felipe V intentó reaccionar a la invasión del año anterior asediando Barcelona, pero las operaciones militares no dieron el resultado deseado: el asedio no salió victorioso y un ejército anglo-portugués invadió España, conquistando también Madrid en junio. María Luisa, ahora de dieciocho años, había sido nuevamente nombrada regente y se distinguió por su ardor y entereza en la defensa de la capital, dejándola por Burgos sólo cuando todo parecía inútil. Su presencia fue decisiva, entonces, para convencer a Felipe V de que no abandonara España para refugiarse en Francia, como muchos le aconsejaron. El apoyo popular de los castellanos les permite recuperar inmediatamente la capital el 6 de agosto. En abril de 1707 las tropas españolas dirigidas por el mariscal de Francia James Fitz-James, duque de Berwick, derrotaron a las tropas anglo-portuguesas en la batalla de Almansa, cuatro meses después, el 25 de agosto, María Luisa dio a luz a su primer hijo, Luis, al que otros seguirán dentro de unos años.

Estuvo sometida a la influencia de la princesa de los Ursinos y el cardenal Portocarrero.

Muerte 
Cuando dio a luz a su hijo Luis, futuro Luis I de España, se diagnosticó que la reina padecía de tuberculosis, con el tiempo empeoraría convirtiéndose en una enfermedad crónica. 
Los ganglios se le inflamarían lo que le haría aparecer bultos debajo de la piel, dándole un aspecto grotesco. Cuando empezó a tener dolores de cabeza los médicos la raparon pensando que el dolor desaparecería pero no fue así y a María Luisa no le volvió a crecer el cabello, teniendo que usar pelucas. Falleció a los 25 años en 1714, a causa de una tuberculosis ganglionar. Sus restos descansan en la Cripta Real del Monasterio de El Escorial.

Cabe destacar que María Luisa fue una eficaz reina regente y una gobernadora muy competente y dedicada a los destinos nacionales españoles.

Descendencia 
Tuvo cuatro hijos de su matrimonio con el rey Felipe V, dos de los cuales reinaron en España:

 Luis I (25 de agosto de 1707-31 de agosto de 1724), rey de España. Casado con Luisa Isabel de Orleans, sin descendencia.
 Felipe (2 de julio de 1709-8 de julio de 1709). Falleció pocos días después de nacer.
 Felipe Pedro (7 de junio de 1712-29 de diciembre de 1719). Falleció en la infancia.
 Fernando VI (23 de septiembre de 1713-10 de agosto de 1759), rey de España. Se casó con la infanta Bárbara de Braganza, sin descendencia sobreviviente.

Legado 

Fue apodada La Saboyana por sus súbditos que la adoraban y fue muy querida en España. Después de su muerte, dos de sus hijos, su hijo menor y mayor, se convertirían en reyes de España.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia María Luisa Gabriela de Saboya

Casa de Saboya en España
Regentes de España
Reinas consortes de España del siglo XVIII
Fallecidos por tuberculosis
Condecorados con la Rosa de Oro
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Nacidos en Turín
Fallecidos en Madrid
Reinas consortes de la casa de Saboya
Princesas de la casa de Saboya
Nobles italianas del siglo XVII
Nobles italianas del siglo XVIII